Partidul Noua Românie (PNR) este un partid politic de centru din România, de orientare liberală. Președintele acestui partid este Sebastian Popescu, de profesie medic veterinar, care a candidat la alegerile prezidențiale din 2019.

Referințe

Partide politice din România